Battistini es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Personas

Aimée Battistini (1916-1989), pintora venezolana.
Alfredo Battistini (1953–2008), escultor, ilustrador y atleta ítalosuizo;
Andrea Battistini (1947-), docente universitario italiano;
Dillon Battistini (1977-), automovilista inglés;
Graziano Battistini (1970), futbolista italiano;
Graziano Battistini (1936-1994), ciclista italiano;
Lannie Battistini (1958-), músico puertorriqueño;
Leopoldo Battistini, (1865-1936), pintor y ceramista italiano;
Manuel Battistini (1994), futbolista sanmarinense;
Mattia Battistini (1856-1928), barítono italiano;
Maurizio Battistini (1957), político y exesquiador alpino sanmarinense;
Sergio Battistini (1963), futbolista y entrenador italiano.

Miscelánea
Battistini, estación de la línea A del metro de Roma.